Алеха́ндро Ферна́ндес Игле́сиас (), более известный как А́лекс Ферна́ндес (; 15 октября 1992, Алькала-де-Энарес) — испанский футболист, центральный полузащитник клуба «Кадис».

Карьера 
Начал заниматься футболом в юношеских командах «Алькалы». С 2005 года выступал за юношеские команды мадридского «Реала». В 2010 году тренер главной команды «Реала» Жозе Моуринью взял Алехандро вместе с ещё четырьмя футболистами академии клуба (Альваро Моратой, Хуанфраном, Тебаром и Начо) на сбор с основной командой в США. Дебютировал за «Реал» 5 августа 2010 года в товарищеском матче против «Америки» вместе со своим старшим братом Начо.

6 марта 2011 единственный раз сыграл в официальном матче за «Реал». В игре против «Расинга» вышел на замену на последней минуте.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Испании
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Кадис»